Иштван Хорти () (9 декабря 1904, Пула, Австро-Венгерская империя — 20 августа 1942, близ Алексеевки, СССР) — военный и государственный деятель Венгрии. Старший лейтенант авиации. Старший сын регента Венгрии Миклоша Хорти.

Биография 

Получив в 1928 году диплом инженера, работал на заводе «Вейсс Манфред». Окончил летную школу и в 1929 г. переведён в резерв ВВС, после чего уехал в США. Проработал год инженер-механиком на заводе «Форд» в Детройте. В 1931 переехал в Венгрию, где работал в Государственном сталелитейном концерне на заводе MÁVAG, где, в частности, участвовал в разработке известного локомотива «424».

С 1940 назначен директором Венгерской железной дороги, куда его рекомендовал министр торговли Йозеф Варга. Впервые пост директора занял непрофессиональный железнодорожник.

10 февраля 1942 г. объявлен официальным преемником Хорти на посту главы государства, в том числе и по причине слабого здоровья регента.

В 1942 ушёл добровольцем на советско-германский фронт. Служил в эскадрилье 1/1 «Dongo» венгерских ВВС.

20 августа 1942 погиб в авиакатастрофе в 70 км от Старого Оскола. Его истребитель MÁVAG Héja № «V4+21» упал при невыясненных обстоятельствах.

В память Иштвана Хорти выпущены почтовые марки Венгрии 1942 и 1943 года.

Семья 
В 1940 году Иштван Хорти женился на графине Илоне Эдельсхайм-Дьюлаи. Их старший сын Шариф Иштван Хорти (родился 17.01.1941), закончив Оксфорд и Имперский колледж, также долгое время работал инженером.

См. также 
 Бруно Муссолини — сын итальянского диктатора, тоже погибший в авиакатастрофе.
 Багиров, Джахангир Мирджафар оглы - военный летчик
 Джугашвили, Яков Иосифович
 Хорти, Миклош (младший)
 Гитлер, Хайнц

Литература 
 Neulen, Hans Werner. In the skies of Europe: Air Forces Allied to the Luftwaffe 1939—1945. — Ramsbury, Marlborough, UK: The Crowood Press, 2000. — ISBN 1-86126-799-1.
 Punka, Gӳorge. Hungarian Aces of World War 2. — Oxford, England: Osprey Publishing, 2002. — ISBN 978-1-84176-436-8.

Умершие в Старооскольском городском округе
Венгерские лётчики Второй мировой войны
Сотрудники Ford
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Погибшие во Второй мировой войне